Marqués de Llansol (también denominado Marqués de Llançol o Marqués de Llanzol), es un título nobiliario creado por Carlos II el 28 de julio de 1690, por elevación de la Baronía de Gilet, conformado territorialmente por su término municipal. Fue otorgado al IX Barón del lugar Pedro Arnaldo Llansol de Romaní i Rabasa de Perellós. Actualmente posee el título Francisco de Paula Díez de Rivera y de Icaza.

Historia
Los Baronía de Gilet, fundada en el siglo XV, pertenecía a la familia Català desde el siglo XIV. Pere Guillem Català, ultimo señor de este apellido fallece siendo una de sus hijas, Juana Català, monja, la poseedora del título. Su hermana menor Leonor Català casó con el VI Señor de Vilallonga Berenguer Llansol de Romaní y Safont y heredó el título de Barón su hijo primogénito Mateu Llansol de Romaní y Català. Durante generaciones gobernaron los Llansol el pueblo de Gilet. En 1690, el rey Carlos II por haber sido esta familia comprometida con la corona durante tantos siglos, elevó dicha baronía a marquesado con el nombre de Marquesado de Llansol. En el siglo XIX muere la última poseedora del título sin descendencia. En 1920, el rey Alfonso XIII rehabilita el título y lo concede a Francisco Díez de Rivera y Casares, descendiente de los barones de Gilet, quien a día de hoy sigue ostentando su familia el título nobiliario.

Cronología de Marqueses 
I Marqués de Llansol (1690) - IX Señor de Gilet
Pedro Arnaldo Llansol de Romaní y Rabasa de Perellós (1635-1697)
II Marqués de Llansol - X Señor de GiletMateo Francisco Llansol de Romaní y Pastor (1668–1723)
III Marqués de Llansol - XI Señor de Gilet
Francisco Pascual Llansol de Romaní y Cabanilles (1725 - 1762)
IV Marqués de Llansol - XII Señor de Gilet
Francisco Pascual Llansol de Romaní y Castellví (1760-1795)
V Marquesa de Llansol - XIII Señora de Gilet
María Teresa Llansol de Romaní y Castellví (1765-1822)Rehabilitación del MarquesadoVI Marqués de Llanzol (1920)Francisco de Paula Díez de Rivera y Casares (1890-1972)
VII Marqués de Llanzol (1972)
Francisco de Paula Díez de Rivera y de Icaza (Actual poseedor)

Heráldica 

El escudo heráldico del marquesado lo conforman varios elementos. El primero de ellos, su escudo de forma cuadrilonga. Sobre él, la corona de marqués. Los cuarteles del escudo lo forman: primero una luna de azur en campo de plata del linaje Llansol de Romaní. El segundo cuartel partido, una torre y el toro de la familia Borja. En el tercer y cuarto cuartel, unidos, el linaje de Híjar, emparentados con los Llansol, descendientes del rey Jaume I.

Referencias 

Archivo Histórico del Ministerio de Justicia - Archivo Histórico Municipal de Gilet - Archivo del Reino de Valencia - Archivo Histórico de la Nobleza

Bibliografía 

Lo Lloch de Xilet | Autor: Enrique Soriano Gómez (2011)

Historia del apellido Llansol | Autor: Enrique Soriano Gómez (Pendiente de publicación)

Enlaces externos 

 Sitio web oficial.
 Página Historia Ayuntamiento de Gilet.
 Web del Cronista Oficial de Gilet.

Títulos nobiliarios Marqueses